Spojení písmen O a T může mít různé významy:

 IATA kód australské společnosti Aeropelican Air Services
 bývalá SPZ okresu Ostrava-město
 Off Topic, mimo téma
 obrněný transportér – OT-810, OT-62, OT-64, OT-65, OT-70 či OT-90
 plamenometný tank OT-34
 Organizace Todt, masová stavební organizace Národně socialistické německé dělnické strany
 ICAO kód letiště Katar
 OT, sportovní zkratka znamenající prodloužení () 
 Operační technologie, technologie pro ovládání řídících systémů